Harald af Danmark kan henvise til:

 Harald Hildetand - dansk sagnkonge
 Harald Klak - dansk medkonge 812-13, 819-23 og 826-27
 Harald 1. Blåtand (før 936–986/87) - konge af Danmark 958-986/87
 Harald 2. (død 1018) - konge af Danmark 1014-1018
 Harald Harefod (ca. 1016-1040) - søn af Knud den Store og konge af England 1037-1040
 Harald 3. Hen (ca. 1041–1080) - konge af Danmark 1074-1080
 Harald Kesja (1080-1135) - søn af Erik Ejegod
 Prins Harald (1876-1949) - søn af Frederik 8.

Se også 
 Harald (forhistoriske konger)